Hogg kan syfta på:

 Hogg (adelsätt) – en svensk adelsätt
 Hogg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Hogg (roman) –  en roman av Samuel R. Delany från 2009

Geografi
 Jim Hogg County – ett administrativt område i delstaten Texas, USA
 Hogg Islands – en ö i Antarktis